Sophienkirche kan syfta på:

Sophienkirche, Berlin – barockkyrka i Berlin
Sophienkirche, Dresden – en tidigare 1300-talskyrka i Dresden, förstörd 1945, riven 1963